Эскиога-Ичасо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 21,22 км². Население — 570 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 1965 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ezquioga-Ichaso en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа